Gesetz steht für:
 Gesetz, eine Sammlung von allgemein verbindlichen Rechtsnormen
 Änderungsgesetz, siehe Novelle (Recht)
 Gesetz (Theologie), in der christlichen und jüdischen Theologie die Gesamtheit der Gebote Gottes, im Judentum auch explizit als Synonym für die Tora
 Gesetz (Mathematik), Synonym zu Axiom
 Physikalisches Gesetz, eine Beschreibung von Zuständen eines physikalischen Systems und deren Änderungen mittels messbarer, eindeutig definierter physikalischer Größen (Parameter, Variablen)
 Sprachgesetz, in der Linguistik allgemeine Aussagen über Zustände oder Veränderungsprozesse der Sprache
 Denkgesetze, in der Philosophie der Logik als Naturgesetz des Denkens verstanden.
 Vor dem Gesetz, ein 1915 veröffentlichter Prosatext Franz Kafkas, der auch als Türhüterlegende oder Türhüterparabel bekannt ist

Siehe auch: